Bernard er et mandsnavn, og kan derudover henvise til:
 Bernard (tv-serie) – en koreansk, spansk, fransk animeret tv-serie om en fiktiv isbjørn med samme navn.
 Bernard (fodboldspiller) – en fodboldspiller fra Brasilien som hedder Bernard Anício Caldeira Duarte, men er kendt som Bernard.
 Émile Bernard – fransk maler 1868-1941